Ла Балса има више значења:

 Ла Балса (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Балса (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Балса (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Балса (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Балса, Ла Транка (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Балса (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику